Avenue des Arts à Bruxelles.
 Avenue des Arts à Paris.